Antal János (1767–1854) erdélyi református püspök
Antal János (1869–1945) fogorvos, egyetemi tanár
Antal János (1907–1943) költő, író
Antal János (1926–1988) gépészmérnök, fizikus, egyetemi tanár
Antal János (1938–2017) karatemester, a sótókan karate magyarországi meghonosítója
Antal János (1945–2009) érseki tanácsos, címzetes prépost, esperes, plébános
Antal János (1949–) főiskolai tanár